Phoc 2 é um bairro localizado na cidade de Camaçari, no estado da Bahia.

História 
Com a chegada do Polo Petroquímico de Camaçari em 1978 a cidade sofreu um crescimento populacional, e para assegurar que a cidade de Camaçari daria suporte ao grande número de moradores que estavam chegando, foram criados novos bairros no início dos anos 80, dentre eles os Phoc's (1,2, e 3). Na época foi necessária a desapropriação de uma fazenda chamada Fazenda Saco de Arraia, a qual deu origem ao loteamento dos Phoc's. A sigla PHOC significa Projeto Habitacional Organizado de Camaçari. O Phoc 2, em 2010, era um bairro relativamente valorizado e se destacava por sua infra-instrutura, que conta com ruas urbanizadas, esgotamento sanitário, escola, creche e posto médico.

Geografia de Camaçari
Bairros da Bahia